Cajuruense – abitanti di Cajuru
Cajuruense – abitanti di Carmo do Cajuru